«Золота́я молодёжь» (калька с ) — образное название молодых людей, принадлежащих к высшему классу, имеющих богатых и влиятельных родителей и чья жизнь характеризуется роскошью и развлечениями определенного свойства.

Так же обозначаются представители светской молодёжи. Применяется так же по отношению к светским львам и светским львицам. 

В СССР золотую молодёжь периода развитого социализма (конец 1970-х — начало 1980-х) называли словом «мажоры» (от  — «больший, высший»), и противопоставляли субкультуре гопников.

История 
Выражение появилось в произведении Ф. Ксавье Пажеса «Секретная история Французской революции» (1797). Последующее использование этого речевого оборота в исторических трудах Минье (1796—1884), Прюдомма, Тибодо (1765—1854) и Тьера (1797—1877) обусловило его широкое распространение начиная с 1824 года.

Первоначально термин обозначал молодых людей, переживших Эпоху террора (1793—1794) времён Французской революции, и после Термидорианского переворота спешивших воспользоваться всеми благами жизни. Среди них были и так называемые инкруаябли и мервейёзы (модники и модницы).

Описание 
Это одна из самых закрытых субкультур, характерная для столичных городов и ориентированная на проведение досуга высокого уровня, отличного от других слоёв населения.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Фрунзе Д. The Times: «Русская „золотая молодежь“ — будущий правящий класс или клиенты реабилитационных центров»?  // РИА «Новый день». Москва. 4 мая 2008.

Молодёжная культура
Субкультуры
Социальные группы
Русские фразеологизмы
Великая французская революция